Frauendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Frauendorfer (1855–1921), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Helene von Frauendorfer-Mühlthaler (1853–1933), Münchener Porträt-, Genre- und Stilllebenmalerin
 Helmuth Frauendorfer (* 1959), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Marie Helene Frauendorfer, nach Heirat Marlen Haushofer (1920–1970), österreichische Schriftstellerin
 Max Frauendorfer (1909–1989), Reichsschulungsleiter im Amt Rosenberg, Präsident der „Hauptabteilung Arbeit“ im Generalgouvernement
 Rudolf Frauendorfer (1924–2012), österreichischer Forstwissenschafter

Siehe auch:
 Frauendorf